2-Nitrofenol (o-nitrofenol)
 3-Nitrofenol (m-nitrofenol)
 4-Nitrofenol (p-nitrofenol)